

Населені пункти та їхні частини
 Лясовиці-Велиці — гміна в Ключборському повіті Опольського воєводства
 Лясовиці-Великі — село в гміні Лясовиці-Великі Ключборського повіту Опольського воєводства
 Лясовиці-Великі — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Лясовиці-Великі — осада в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства

Примітки